Morsiussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brudskär (ö i Finland, Mellersta Österbotten), 
 Morsiussaari (ö i Kotka-Fredrikshamn), Kymmenedalen, 
 Morsiussaari (ö i Kouvola), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar